Ez a lap a Kenyér királyok epizódjainak listája.

Évados Áttekintés

1. évad (2014-2015)

2. évad (2015-2016)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái